Die Dongfeng Motor Wuhan Open 2014 waren ein Damen-Tennisturnier im Rahmen der WTA Tour 2014. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier 5 fand vom 19. bis 27. September 2014 in der chinesischen Stadt  Wuhan statt.

Siegerin im Einzel wurde die Tschechin Petra Kvitová, die sich mit ihrem Finalsieg über Eugenie Bouchard einen Platz bei den WTA Championships 2014 in Singapur sicherte. Das Endspiel im Doppel gewann die Paarung Martina Hingis/Flavia Pennetta.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Dongfeng Motor Wuhan Open 2014 fand vom 19. bis 20. September 2014 statt. Ausgespielt wurden acht Plätze für die Teilnahme am Hauptfeld des Einzelwettbewerbs.

Die folgenden Spielerinnen konnten sich für das Hauptfeld des Turniers qualifizieren:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Wuhan